Eglinton (ancienne circonscription fédérale), Ontario, Canada ;
 Eglinton (métro de Toronto) ;
 La rivière Eglinton, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Eglinton West (métro de Toronto)